Сан Хосе Муниве има више значења:

 Сан Хосе Муниве (Уехозинго), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Сан Хосе Муниве (Хуан К. Бониља), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику